Jasna steht für:
 Jasna (Vorname), südslawischer weiblicher Vorname

Jasná steht für:
 Jasná, Wintersportgebiet in der Slowakei